Malda kan syfta på:

Geografi

Estland 

 Malda, Estland, en by i  Audru kommun i landskapet Pärnumaa,

Indien 

 Malda (distrikt) – ett distrikt i Västbengalen

Spanien 

 Maldà (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 
 Maldà (ort), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar